Balkan () steht für:
 Balkanhalbinsel, Region Südosteuropas
 Südosteuropa (im weiteren geographischen, politischen oder kulturellen Sinn)
 Balkangebirge (kurz: Balkan), Gebirge in Südosteuropa

Weitere geographische Objekte:
 Großer Balkan, Bergmassiv in Turkmenistan
 Balkan welaýaty, Provinz in Turkmenistan
 Balkan (Stambolowo), bulgarisches Dorf in der Gemeinde Stambolowo
 Balkan Mahala, bulgarisches Dorf in der Gemeinde Laki
 Balkanski (Rasgrad), bulgarisches Dorf in der Gemeinde Rasgrad
 Balkan (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten

Balkan steht außerdem für:
 Balkan (Schiff, 1883), ein 1883 in Dienst gestelltes und 1918 versenktes Passagierschiff
 die Bahnstrecke Frose–Quedlinburg, im Volksmund „Balkan“
 Balkan Bulgarian Airlines, eine ehemalige bulgarische Fluggesellschaft
 Balkan Stream, eine bulgarische Erdgaspipeline

Balkan ist der Familienname folgender Personen:
 Enver Balkan (1902–??), türkischer Fechter
 Fuat Balkan (1887–1970), türkischer Fechter
 Nihat Balkan, türkischer Fechter
 Onur Balkan (* 1996), türkischer Straßenradrennfahrer
 Orkan Balkan (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Tolga Flim Flam Balkan (* 1963), deutscher Sänger und Remixer

Siehe auch:

 Nationalpark Zentralbalkan, Nationalpark im Balkangebirge in Bulgarien